Касас () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Бартоломе де лас Касас — іспанський священник-домініканець
 Маріо Касас — іспанський актор
 Маріо де лас Касас — перуанський футболіст
 Рамон Касас — каталонський художник
 Хосеп Марія Вентура Касас — каталонський музикант і композитор

Іспанські прізвища